Thomas Hamilton (1. hrabia Haddington) (1563–1637)
 Thomas Hamilton (2. hrabia Haddington) (1600–1640)
 Thomas Hamilton (3. hrabia Haddington) (1626–1645)
 Thomas Hamilton (6. hrabia Haddington) (ok. 1680–1735)
 Thomas Hamilton (7. hrabia Haddington) (1721–1794)
 Thomas Hamilton (9. hrabia Haddington) (1780-1858)– brytyjski arystokrata i polityk, członek stronnictwa torysów i Partii Konserwatywnej, minister w drugim rządzie Roberta Peela